Mikael Kurki (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jokerit, il commence sa carrière professionnelle en 2005 avec l'Espoo Blues.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|2002-2003 ||Jokerit Helsinki ||Jr. C SM-sarja ||14 ||3 ||10 ||13 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||Jokerit Helsinki ||Jr. B SM-sarja ||30 ||5 ||9 ||14 ||28 ||5 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
|2004-2005 ||Jokerit Helsinki ||Jr. A SM-sarja ||33 ||2 ||3 ||5 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-sarja ||23 ||7 ||14 ||21 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Team Finland U20 ||Mestis ||8 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga ||21 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-Liiga ||28 ||2 ||25 ||27 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Suomi U20 ||Mestis ||7 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga ||24 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||TuTo Turku ||Mestis ||11 ||3 ||7 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||HC Salamat Kirkkonummi ||Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Espoo Blues || SM-liiga ||41 ||1 ||4 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||55 ||2 ||5 ||7 ||32 ||11 ||0 ||1 ||1 ||6 
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga || 55|| 3|| 9|| 12|| 20|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 52|| 0|| 6|| 6|| 6|| 18|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 42|| 2|| 4|| 6|| 18|| 16|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2012-2013|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 51|| 5|| 15|| 20|| 20|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 39|| 1|| 10|| 11|| 22|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2014-2015|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 21|| 0|| 3|| 3|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 50|| 2|| 5|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 30|| 4|| 10|| 14|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 31|| 0|| 13|| 13|| 12|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2018-2019|| Karlskrona HK || Allsvenskan || 45|| 2|| 1|| 3|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Hockey Club Gherdeina || Alps HL || 42|| 2|| 14|| 16|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 31|| 1|| 3|| 4|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4

Au niveau international

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1987
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Karlskrona HK
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Helsinki
Joueur du HC Gherdeina